Skede kan henvise til flere artikler:
 Skede (kønsorgan) – den første indre del af en kvindes kønsorgan
 Skede (hylster) – et hylster til et skarpt slag– eller stikvåben
 Bladskede – en udvikling af bladfoden hos visse planter så bladet omslutter stilken
 Skede (svamp) – et hylster, der omslutter svampens frugtlegeme, normalt tydeligst ved stokbasis
 Šķēdes pagasts - et pagasts i Letland
 Šķēde – en forstad til Liepāja i Letland i Šķēdes pagasts
 Skede (Sverige) – en landsby i Vetlanda kommun